Arbesser ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Arbesser (* 1983), österreichischer Modedesigner und Unternehmer
 Josef Arbesser von Rastburg (1850–1928), österreichischer Landschafts- und Architekturmaler
 Maria Assunta Arbesser von Rastburg (1884–1971), österreichische Malerin und Holzplastikerin
 Maximilian Arbesser von Rastburg (1924–2010), österreichischer Unternehmer und Wirtschaftsjurist

Siehe auch:
 Schloss Arbesser, Schloss in Österreich, siehe Schloss Spielberg (Spielberg)